Balão

Balão de papel
Balão (bexiga inflável)
Ou ainda:
Balão (vela)
Balão de diálogo
 Arrhenatherum album

Desambiguação